Porfir je lahko:
 porfir - kamenina
 lapis (purpureus) porphyrites